В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Эскамбия ():
 Эскамбия — округ штата Алабама, США.
 Эскамбия — округ штата Флорида, США.